Sandra Smith se poate referi la una dintre următoarele

 Sandra Dorne (1924 – 1992), născută Sandra Smith, actriță;
 Sandra Smith (reporter) (născută în 1980), reporter pentru Fox Business Network din New York City;
 Sandra Smith (ciclist) (născută în 1968), csportivă paraolimpică din Australia.

Vezi și 

 Sandra (dezambiguizare)
 Sandra (prenume)
 Smith (dezambiguizare)
 Smith (nume de familie)

Dezambiguizare
Nume proprii